Vellar steht für:
 Vellar (Fluss), ein Fluss in Südindien

Vellar ist der Name von:
 Massimo Vellar (* 1977), italienischer Skispringer

Siehe auch:
 Velar